Siphoniulus är ett släkte av mångfotingar. Siphoniulus ingår i familjen Siphoniulidae. 

Siphoniulus är enda släktet i familjen Siphoniulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Siphoniulus